Flint Hills ist der Name mehrerer Hügelgruppen in den Vereinigten Staaten:

 Flint Hills, großflächige Region in Kansas und Oklahoma
 Flint Hills (Kalifornien)
 Flint Hills (New Mexico)
 Flint Hills (Oregon)
 Flint Hills (South Dakota)

Siehe auch:
 Flint Hill
 Flint Hills National Wildlife Refuge, Schutzgebiet in Kansas